Kolbenberg ist der Name folgender Berge:

 Kolbenberg, deutscher Name der Łysocina (1188 m), höchster Berg am Kolbenkamm des Riesengebirges an der Grenze zwischen Polen und Tschechien
 Kolbenberg (690 m), Berg im Taunus bei Oberursel im Hochtaunuskreis in Hessen
 Kolbenberg (Welland) (552,8 m), Eisensandsteinkuppe des Wellands im Gemeindegebiet von Essingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Kolbenberg ist der Name folgender Orte:
 Kolbenberg (Argenbühl), Hof im Teilort Eglofs der Gemeinde Argenbühl im Landkreis Ravensburg in Baden-Württemberg